Współksiążę episkopalny – jeden z dwóch współksiążąt Andory. Współksięciem episkopalnym jest każdorazowo biskup hiszpańskiego miasta Seo de Urgel.

Osobistym przedstawicielem biskupa w Andorze jest obecnie Josep Maria Mauri.

Współksiążęta Andory – Biskupi Urgell

Legenda

Zobacz też 
 współksiążę francuski (świecki)

Linki zewnętrzne 
 Andora w serwisie rulers.org
 Bisbat de la Seu d’Urgell
Polityka Andory
!
Kolegialne głowy państwa